Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд 2016 проводился с 24 по 28 августа 2016 года в городе Дмитров (Московская область) на арене Центр фигурного катания и кёрлинга МУ СК «Дмитров». Турнир проводился в 9-й раз.

В турнире приняло участие 16 команд.

Обладателями Кубка стала команда «Сборная Санкт-Петербурга 1» (скип Александр Крушельницкий), победившая в финале команду «Сборная Санкт-Петербурга 2» (скип Алексей Целоусов). Третье место заняла команда «Краснодарский край» (скип Сергей Глухов).

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 2 группы (А, Б) по 8 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 2 очка, за поражение — 1 очко. При одинаковом количестве побед (набранных очков) команды ранжируются следующим образом: если их две, то более высокое место занимает команда, победившая в матче этих команд; если команд больше двух, то они ранжируются по средним результатам постановочных бросков в дом (, измеряется в сантиметрах), производящихся командами перед каждой из игр группового этапа; команда, имеющая меньшее среднее значение, занимает более высокое место. Затем 4 команды, занявшие в группах 1-е и 2-е места, выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе — два полуфинала, матч за 3-е место и финал.

В итоговой классификации команды, не вышедшие в плей-офф, ранжируются по месту, занятому в группе, а между командами, занявшими одинаковые места в группах — по DSC.

Все матчи играются в 8 эндов, при ничьей после 8-го энда проводится необходимое для выявления победителя число экстра-эндов.

Составы команд

Групповой этап 

Группа А

Сб. Санкт-Петербурга 1 (Крушельницкий) ранжирована на 2-е место по личной победе над Московская область 2 (Ерёмин).

Группа Б

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2017
 Кубок России по кёрлингу среди мужчин 2016
 Кубок России по кёрлингу среди женщин 2016
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар 2016

2016
Спортивные соревнования в Дмитрове
Спорт в России в 2016 году
Август 2016 года